Ausztria
 Wolfsberg, település Karintiában
 Csehország
 Wolfsberg, Vlčková település német neve a Zlíni járásban
 Wolfsberg, Vlkov pod Oškobrhem település német neve a Nymburki járásban
 Lengyelország
 Wolfsberg, Niedów település német neve az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Wolfsberg, Włodarz település német neve az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Németország
 Wolfsberg, település Türingiában
 Románia
 Wolfsberg, település Krassó-Szörény megyében